– japoński motocyklista, zwycięzca serii All Japan J-GP3 w 2015 roku.

Statystyki w MMŚ

Sezony

Starty

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Urodzeni w 1998
Japońscy kierowcy MotoGP